Reininghaus steht für:
 der Name einer Biermarke der Brau-Union hergestellt und abgefüllt in der Brauerei Puntigam
 der Name eines Stadtteils im Westen von Graz (ehemalige Brauerei Reininghaus), siehe Reininghaus (Graz)
 der Name einer Unternehmerfamilie, siehe Reininghaus (Unternehmerfamilie)

Reininghaus ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Reininghaus (1954–2006), österreichische Schauspielerin
 Carl Reininghaus (1857–1929), österreichischer Großindustrieller und Kunstsammler 
 Eberhard Reininghaus (1890–1950), österreichischer Versicherungsmanager
 Frieder Reininghaus (* 1949), deutscher Musikpublizist
 Johann Peter von Reininghaus (1818–1901), Fabrikant und Bierbrauer
 Julius Reininghaus (1823–1862), österreichischer Braufachmann
 Peter Reininghaus (1896–1973), österreichischer Unternehmer
 Wilfried Reininghaus (* 1950), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Reininghausgründe